Jordan Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Jordan Branch (Missouri), Fluss im Franklin County, Bundesstaat Missouri  
 Jordan Branch (North Carolina), Fluss im Gates County, Bundesstaat North Carolina  
 Jordan Branch (South Carolina), Fluss im Fairfield County, Bundesstaat South Carolina  
 Jordan Branch (Virginia), Fluss im Fauquier County, Bundesstaat Virginia  

Jordan Branch ist der Name folgender Orte:
 Jordan Branch (Nova Scotia), Gemeinde im Shelburne County, Nova Scotia, Kanada